Gminy w USA:
 Drywood (ang. Drywood Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Drywood (ang. Drywood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon